Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Margalaksana (Bungbulang), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Margalaksana (Cikakak), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Margalaksana (Sukaraja), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Margalaksana (Sumedang Selatan), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Margalaksana (Taraju), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java